Harscheid (bij Adenau) - plaats in Duitsland
 Harscheid (Nümbrecht) - stadsdeel van Nümbrecht, Duitsland